Baltazar či Balthasar může být:
 Baltazar – mužské jméno babylonského původu
 Baltazar (tři králové) – jeden ze tří králů (spolu s Kašparem a Melicharem).
 Baltazar (programovací jazyk) – programovací jazyk vhodný pro výuku.
 Hans Urs von Balthasar – katolický teolog.
 Baltazar (kniha) – kniha Anatola France z roku 1909.
 Baltazar (film) – film Roberta Bressona z roku 1966.